Манхаррес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 6,16 км². Население — 152 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи